(1925-), archevêque italien ;
  (1900-1984), aviateur et religieux italien ;
 Enrico Acerbi (1785-1827), médecin italien ;
 Ezechiele Acerbi (1850-1920), peintre italien ;
 Francesco Acerbi (1988-), footballeur italien ;
  (1731-1811), officier et entrepreneur italien ;
 Giovanni Acerbi (1825-1859), patriote italien ;
 Giuseppe Acerbi (1773-1846), explorateur, naturaliste, archéologue et diplomate italien ;
  (1857-1896), militaire italien ;
 .

Voir aussi 
 Giovanni Acerbi,  un destroyer italien, de la classe Giuseppe Sirtori de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina)